Эльха́н Русла́н оглы́ Абдулла́ев (; ) — советский и азербайджанский футболист, тренер.

Выпускник факультета футбола спортивного университета города Лейпцига (ФРГ) 1999—2000 годов. В 2010 году, завершив обучение в центре лицензирования федерации футбола Украины в Киеве, получил лицензию Pro, дающую право работать в профессиональных лигах всех европейских стран.

Знает 6 языков: азербайджанский, русский, турецкий, английский, чешский и словацкий.

Сын Руслана Абдуллаева, мастера спорта СССР, заслуженного тренера Азербайджанской ССР, который считается одним из лучших тренеров в истории азербайджанского футбола советского периода.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 1989 году с выступления в команде «Термист» Баку, в амплуа защитника, которая представляла Азербайджанскую ССР в 9-й зоне второй лиги чемпионата СССР.

Защищал также цвета местных клубов «Динамо» Баку, «Азери» Баку, «Туран» Товуз, «Хазри» Бузовна (также в сезоне 1991 был заявлен за «Нефтчи», но не играл).

В сезоне 1994/95 выступал за словацкий футбольный клуб «Пьештяни», который в тот момент возглавлял его отец — Руслан Абдуллаев.

Тренерская

Клубная 
Тренерскую карьеру начал в 2000 году, с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо» Баку, который в дальнейшем был переименован в «Баку». До 2002 года был главным тренером а в 2002—2004 годах помощником главного тренера. В 2004 году вновь был назначен главным тренером «бакинцев».

Далее продолжил карьеру в агдамском «Карабахе». В 2004—2005 годах был помощником главного тренера, а в 2005 — главным тренером клуба.

С 2007 по 2010 год был помощником главного тренера бакинского «Интера», а с 2011 по 2012 — главным тренером шуваланского АЗАЛа.

В 2010—2011 работал на посту помощника главного тренера клуба «Атырау» из одноимённого казахстанского города.

В сентябре 2016 года был назначен главным тренером бакинского «Нефтчи».

Сборные 
В качестве помощника главного тренера работал в молодёжной и национальной сборных Азербайджана по футболу.

Семья 

Женат, отец двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Арвеладзе, Гончаренко, Белькевич и другие получили лицензию Pro

Футболисты СССР
Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Термист»
Игроки ФК «Азери»
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Хазри Бузовна»
Футбольные тренеры Азербайджана
Тренеры ФК «Баку»
Тренеры ФК «Карабах» Агдам
Тренеры ФК «Шувелян»
Тренеры ФК «Нефтчи» Баку
Выпускники вузов Германии